Кютюр-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кютюр-Кюеле — озеро, исток р.Кютюр-Кюелюк-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 66°31' с. ш. 122°03' в. д.
 Кютюр-Кюеле — озеро, в правобережье р. Лунгха, Республика Саха (Якутия), координаты 63°50' с. ш. 126°41' в. д.

См. также 
 Кютюр-Кюель

Примечания